La Casa de Saboya-Aosta, es una rama cadete de la Casa de Saboya, que se originó en 1845. El jefe de la casa tiene el título de Duque de Aosta y el trato de Alteza Real.

Orígenes 
El primer duque de Aosta fue Amedeo, tercer hijo del rey de Italia Víctor Manuel II. Amedeo recibió este título al nacer pero lo abandonó cuando se convirtió en rey de España en 1871. Abdicó en 1873 y, a su regreso a Italia, su padre lo reconfirmó como duque de Aosta.

Se casó por primera vez en Turín, el 30 de mayo de 1867, con María Victoria dal Pozzo della Cisterna, última heredera de una antigua familia piamontesa. De este matrimonio nacieron tres hijos:

Manuel Filiberto, segundo Duque de Aosta (1869-1931).
Víctor Manuel, conde de Turín (1870-1946).
Luis Amadeo, Duque de los Abruzos (1873-1933).

Quedó viudo en 1876, Amedeo se volvió a casar en 1888 con su sobrina María Leticia Bonaparte, hija de su hermana María Clotilde de Saboya, y tuvo otro hijo:

Humberto de Saboya-Aosta, Conde de Salemi (1889-1918).

Luis Amadeo, Duque de los Abruzos 
A excepción del primogénito, todos los hijos murieron célibes y sin hijos. Para recordar a Luis Amadeo, duque de Abruzzi, las hazañas del explorador:

Circumnavigator el doble del globo (1894-1897 y 1902-1904).
Escalador del monte St. Elias en Alaska (1897).
Participante en la expedición al Polo Norte (1899-1900), donde, el 25 de abril de 1899, alcanzó la máxima latitud ártica de 86 ° 33 '49 ".
Escalador Ruwenzori en Kenia (1906).
Participante en la expedición al K2 en Pakistán (1909).
Colono de Somalia desde 1918 hasta su muerte.

Manuel Filiberto, Amedeo y Aimone 
Manuel Filiberto, duque desde 1890, se casó en Kingston upon Thames, el 25 de junio de 1895, con Elena de Orleans (York, 13 de junio de 1871-Castellammare di Stabia, 21 de enero de 1951). Del matrimonio nacieron:

Amadeo de Saboya, tercer Duque de Aosta (1898-1942).
Aimone de Saboya, duque de Spoleto, cuarto duque de Aosta (1900-1948), que era rey de Croacia con el nombre Tomislav II de Croacia, durante la segunda guerra mundial.

Amadeo murió sin hijos varones (tuvo dos hijas mujeres) y el título ducal pasó a su hermano menor Aimone, quien, el 1 de julio de 1939 en Santa Maria del Fiore en Florencia, se casó con la princesa Irene de Grecia, hija del rey Constantino. De este matrimonio solo nació un hijo, Amadeo, nacido en Florencia el 27 de septiembre de 1943 y fallecido en Arezzo el 1 de junio de 2021 y, duque de Aosta desde 1948.

Periodo reciente 
Amadeo de Saboya-Aosta, quinto duque,

Se casó por primera vez el 22 de julio de 1964, en Sintra, Portugal, con Claudia de Francia (nacida en 1943), hija de Enrique de Orleans, pretendiente al trono francés. Se casó, en segundo matrimonio, con la noble siciliana Silvia Paternò di Spedalotto de los marqueses de Reggiovanni y condes de Prades.De su primer matrimonio tuvo:
Bianca Irene Olga Elena Isabella de Saboya-Aosta (nacida el 2 de abril de 1966).
Aimone Umberto Emanuele Filiberto Luigi Amedeo Elena Maria Fiorenzo de Saboya-Aosta (nacido el 13 de octubre de 1967).
Mafalda Giovanna di Saboya-Aosta (nacida el 20 de septiembre de 1969).

Aimón de Saboya-Aosta, el 27 de septiembre de 2008 se casó con Patmos en Grecia, Olga de Grecia, con quien tuvo tres hijos:

Humberto, nacido en París el 7 de marzo de 2009, nombrado príncipe de Piamonte por su abuelo Amadeo.
Amadeo, nacido en París el 24 de mayo de 2011, nombrado duque de los Abruzos por su abuelo Amadeo.
Isabel, nacida en París el 14 de diciembre de 2012, princesa real de Saboya.

Amadeo, también tuvo una hija biológica de una relación con Kyara van Ellinkhuizen, hija del pintor y grabador Bertus van Ellinkhuizen y de la soprano y directora de coro Gabriella Rossi.

Referencias

Enlaces externos 

 
Saboya-Aosta